Maziarnia peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Maziarnia, un village du powiat de Nisko
 Maziarnia, un village du powiat de Stalowa Wola

 dans la voïvodie de Lublin
 Maziarnia, un village du powiat de Chełm
 Maziarnia, une localité du powiat de Tomaszów Lubelski